Eugene Nakonechny (1914-1988), architecte ukrainien
 Vitaliy Nakonechnyy (né en 1986), gymnaste ukrainien